Mejatto kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Mejatto (ö i Marshallöarna, Kwajalein), 
 Mejatto (ö i Marshallöarna, Jaluit), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar